Csehország
Rokytnice, település a Přerovi járásban
Rokytnice, település a Zlíni járásban
Rokytnice nad Jizerou, település a Semilyi járásban
Rokytnice nad Rokytnou, település a Třebíči járásban
Rokytnice v Orlických horách, település Rychnov nad Kněžnou-i járásban